Avenir (frz. avenir 'Zukunft') steht für: 
 Avenir, eine Schriftart
 Avenir (Lied), Lied der Sängerin Louane
 FC Avenir Beggen, luxemburgischer Fußballverein
 Nissan Avenir, Automodell der Marke Nissan

Siehe auch:
 Avenir Suisse
 L’Avenir